Century — серия междугородных и туристических автобусов испанской фирмы Irizar. Серия изготовляется с 1991 года и имеет 14 базовых моделей,с длинами от 9 до 15 метров.
 Century — туристический класс.
 InterCentury — междугородный класс.

Кузов Century признан одним из наиболее удачных в мире.Впервые на нём появился полукруглый
"язычок" на передней панели кузова,который со временем стал характерным внешним признаком
всех автобусов этой марки и основой для создания новых форм. 

С 2004 года изготовляется новая модель New Century (третье поколение),ставшая более привлекательной, благодаря каплевидной головной светотехнике и более модному дизайну. Новый кузов с более обтекаемыми обводами передней и задней частей, должен помочь снизить затраты на топливо. Большое ветровое стекло, объединённое передними стойками, улучшило обзорность для водителя и пассажиров.

Пассажирские машины Irizar Century удостоены многих международных наград и титулов "Туристический автобус 1994 и 1997 года".

Автобусы фирмы Irizar изготовляются на готовых шасси различных фирм.

Технические характеристики

Источники 
 Журналы «За рулём» 
 Журнал «Мир грузовиков» 2005 год
 Журнал «Коммерческие автомобили» 2006 год

Автобусы Irizar